Казарин — русская фамилия.

Известные носители 
 Казарин, Александр Валерьевич (род. 1971) — российский дизайнер, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Казарин, Андрей Николаевич (род. 1984) — белорусский футболист.
 
 Казарин, Виталий Павлович (род. 1971) — российский хоккеист, нападающий.
 
 Казарин, Игорь Юрьевич (род. 1972) — российский хоккеист с мячом.
 Казарин, Лев Сергеевич (род. 1946) — советский и российский математик.
 Казарин, Матфей Васильевич (1886—1942) — протодиакон Русской православной церкви, священномученик.
 Казарин, Николай Сергеевич — Георгиевский кавалер; капитан; 25 сентября 1917.
 Казарин, Фома Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6614; 5 декабря 1841.
 

 Казарина, Антонина Максимовна (1930—2019) — советская и российская скрипачка, народная артистка РСФСР (1983).
 Казарина, Елена Николаевна (известная как Альбина Сексова; род. 1957) — российская певица, автор песен и художница.
 Казарина, Юлия Васильевна (род. 1989) — российская дзюдоистка.

См. также 
 Казаринов